Kengyu, no folclore japonês, é o jovem amante da princesa Orihime. O casal é reverenciado durante a realização da festa japonesa Tanabata Matsuri.

Conta a lenda que, por dedicarem-se quase que somente à seu amor, os jovens foram transformados em estrelas e separados pela Via Láctea. Contudo, podem se encontrar uma vez ao ano, em Julho. É quando se dá o Festival das Estrelas, o Tanabata Matsuri.

Mitologia japonesa